Змагання зі сноубордингу в дисципліні сноубордкрос серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 1 березня. Участь взяли 48 спортсменів з 19 країн.

Результати

1/16 фіналу 

Заїзд 1

Заїзд 3

Заїзд 5

Заїзд 7

Заїзд 9

Заїзд 11

Заїзд 13

Заїзд 15

Заїзд 2

Заїзд 4

Заїзд 6

Заїзд 8

Заїзд 10

Заїзд 12

Заїзд 14

Заїзд 16

1/8 фіналу 

Заїзд 1

Заїзд 3

Заїзд 5

Заїзд 7

Заїзд 2

Заїзд 4

Заїзд 6

Заїзд 8

Чвертьфінали 

Заїзд 1

Заїзд 3

Заїзд 2

Заїзд 4

Півфінали 

Заїзд 1

Заїзд 2

Фінали 

Великий фінал

Малий фінал

Примітки